Moulay Ali Chérif est un chef du Tafilalet au  siècle, père de l'actuelle dynastie alaouite du Maroc.

Plusieurs lieux portent son nom, dont :
 Moulay Ali Chérif, ville et commune urbaine de la province d'Errachidia, au sud-est du Maroc, qui abrite son mausolée,
 L' aéroport Moulay-Ali-Chérif d'Errachidia.